Grana puede referirse a:
 El nombre dado a las semillas pequeñas de diversos vegetales (plural del latín granum).
 La estructura del cloroplasto llamada grana.
 El nombre común de la planta Plantago major.
 Grana, nombre del color también llamado carmesí, del tinte con que éste se conseguía y de varias especies de insecto del género Kermes, de las que se extraía desde la Antigüedad ese pigmento, las cuales crecen como parásitas sobre la coscoja y otras especies del género Quercus.
 A partir de la colonización española de América, el hemíptero también conocido como cochinilla (Dactylopius coccus), que sustituyó a Kermes como fuente principal de tinte rojo.
 Grana, revista sueca de botánica.
 La localidad alemana de Grana
 La localidad italiana de Grana
 El queso Grana Padano.